Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 1826 au Royaume Uni des Pays-Bas.

Chronologie 
6 juin : fondation des Verreries et Établissements du Val Saint-Lambert à Seraing.

Juillet 1826 : une épidémie de fièvre intermittente frappe le Nord du pays. À Groningue,  personnes (soit près de 10 % de la population totale) meurent des suites de la maladie.
La Butte du Lion est érigée sur le site de la bataille de Waterloo, à Braine-l'Alleud.

Culture

Architecture

Littérature

Naissances 
24 février : Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg, homme politique néerlandais  († ).
4 avril :
Constant Claes, peintre belge († 1905).
Zénobe Gramme, électricien et inventeur belge († ).

Décès
25 mai : Christian Friedrich Ruppe, compositeur et musicien néerlandais d'origine allemande (° ).

Bibliographie

Notes et références 

 1826
1826 en Europe

